George Lee Lutz och hans fru Kathy Lutz och deras tre barn Danny, Christopher och Missy var en amerikansk familj från delstaten New York som bodde 28 dagar på 112 Ocean Avenue i Amityville.

Deras upplevelser i huset blev inspiration till boken The Amityville Horror och till den uppföljande boken The Amityville Horror Part II.

George och Kathy skiljde sig efter händelserna i huset. George Lutz dog den 8 maj 2006 i Julian, Kalifornien, av en hjärtattack.

Personer från Suffolk County, New York